Amanecer puede referirse a los siguientes artículos:

Astrometría 

 Amanecer, la aparición del Sol sobre el horizonte.

Arte

Cine  

 Amanecer (1927), película dirigida por F.W. Murnau.
 Amanecer (2011), película basada en la novela homónima de Stephenie Meyer.

Literatura 

 Amanecer (2008), novela escrita por Stephenie Meyer.

Música 

 Amanecer (2015), canción de Edurne.

Medios de comunicación 

 Amanecer (1936-1979), periódico español.
 Amanecer (1997-2002), revista crítica de noticias internacionales.

Salud 

 Centro Comunitario de Salud Mental Amanecer, centro de salud mental de Temuco, Chile.
 Consultorio Amanecer, centro de salud familiar de Temuco, Chile.

Toponimia

En Chile 

 Amanecer, barrio de Temuco.
 Amanecer, macrosector de Temuco.
 Amanecer, unidad vecinal de Temuco.

En España 

 Amanecer, barrio de Palma de Mallorca.

Transporte 

 Costanera Amanecer, arteria vial de Temuco, Chile.

Urbanismo 

 Parque deportivo Amanecer, área verde de Temuco, Chile.